Фёдор Никулин:
 Никулин, Фёдор Андреевич (1925—1954) — полный кавалер ордена Славы.
 Никулин, Фёдор Яковлевич (1927—2011) — Герой Социалистического Труда, токарь-расточник.